Ez a lista a Littlest Pet Shop: Gyerkőcök világa című animációs sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

Kisfilmek

"Littlest Pet Shop" kisfilmek

"Late Night Bev" kisfilmek

1. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái